Anthoptilum är ett släkte av koralldjur. Anthoptilum ingår i familjen Anthoptilidae. 

Anthoptilum är enda släktet i familjen Anthoptilidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sjöpennor
Anthoptilum